Jan Kliment (ur. 1974) – czeski tancerz
 Jan Kliment (ur. 1993) – czeski piłkarz